Ла Хунгла има више значења:

 Ла Хунгла (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хунгла (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хунгла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Хунгла (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Хунгла (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Хунгла (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Хунгла (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Хунгла (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику